Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Collector Swedish Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 13. bis 15. Juli 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Båstad